La Granadella kan syfta på följande platser:

Spanien 

 La Granadella (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Lleida, 
 La Granadella (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar